PAPI ist die Abkürzung für:
 Paper And Pencil Interview, ein Begriff aus der Befragungstheorie
 Performance Application Programming Interface, eine Performance Counter Library (PCL) zur Ermittlung von Leistungswerten einer Hardware
 Personality and Preference Inventory, einen berufsbezogenen Persönlichkeitstest zur Unterstützung der Personalentwicklung / Personalauswahl
 Precision Approach Path Indicator, ein Begriff aus der Flugnavigation

Papi steht für:
 Koseform für Vater, siehe auch Mama und Papa 
 Papi (Lied) von Jennifer Lopez (2011)

Papi ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Papi (1949–1983), französischer Fußballspieler
 El Papi, norwegischer Sänger und Songwriter
 Enrico Papi (* 1965), italienischer Fernsehmoderator
 Giulio Papi (* 1965), italienisch-schweizerischer Uhrmacher von Armbanduhren mit Komplikationen
 Samuele Papi (* 1973), italienischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Papi Chulo
 Pappi
 Babi

Abkürzung